

Musica 

 Batavi – album degli Heidevolk del 2012

Società 

Batavi – tribù germanica
Batavi – legione romana
Batavi – gruppo etnico dell'Indonesia

Pagine correlate 

 Batavia